Transdev N'4 Mobilités (anciennement les Cars Bizière de 1946 à 2007) est une entreprise de transport de voyageurs appartenant au groupe Transdev. Elle est basée au  du square Louis-Blanc, dans la zone industrielle des 50 Arpents, à Roissy-en-Brie en Île-de-France. Elle exploite cinq sous-réseaux desservant principalement le département de Seine-et-Marne et affrète quelques lignes à Transdev Darche Gros, elle-même filiale de Transdev.

Historique

Ouverture à la concurrence  
Le , dans le cadre de l’ouverture à la concurrence mise en œuvre par Île-de-France Mobilités, la société perd l'exploitation de la plupart des lignes qu'elle gérait (anciens réseaux Arlequin, Sol’R, Stigo, réseau de Yerres et la ligne 16 du réseau express de Seine-et-Marne) qui ont intégré le réseau de bus du Pays Briard dont l'exploitation est confiée à Keolis par Île-de-France Mobilités.

Réseau Sit'bus 

Le réseau dessert principalement les villes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault ainsi que les communes avoisinantes.

Identité visuelle

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Autobus d'Île-de-France 
 Optile
 Transdev

Bibliographie

Lien externe
 

N'4 Mobilités
Transdev Île-de-France
Transport en Seine-et-Marne